Stati Uniti d'America
 Oak Point – città della Contea di Collier, Florida
 Oak Point – città della Contea di Denton, Texas